Штадион:

 Штадион — старинный немецкий дворянский род.
 
 Штадион, Иоганн Каспар фон (1567—1641) — 45-й великий магистр Тевтонского ордена.
 Штадион, Иоганн Филипп фон (1763—1824) — австрийский государственный деятель и дипломат.

См. также